Cadmus, Le Robot de l'Espace é o single de Jean-Jacques Perrey e o primeiro álbum em colaboração com outro compositor e é também o primeiro álbum do cineasta francês Henri Gruel e junto com o primeiro álbum de Jean- Jacques Perrey são os álbuns com o menor número de músicas em toda a carreira do compositor francês Jean-Jacques Perrey porque eles têm apenas 2 músicas, mas mesmo assim essas músicas são muito longas fazendo o álbum pesar à sua quantidade bastante pequena, mesmo que seja muito duradouro.

Capas 
Existem duas capas de álbum. O primeiro mostrando um esqueleto amarelo em uma fantasia de astronauta, provavelmente no espaço, junto com cerca de 2 pessoas com luvas azuis embaixo da capa. No topo está o título do álbum. A segunda capa é uma foto do cineasta Henri Gruel mas em verde junto com alguns teclados eletrônicos, e acima está o título do álbum e também o nome de Henri Gruel e Jean-Jacques Perrey, e também os nomes de Paul Guers, Jean Brochard, Lucien Nat, Henri Virlogeux, Mischa Auer e Roger Duquesne.

Lista de canções

Enlaces Externos 
 Discogs.Com - Cadmus, Le Robot de l'Espace

Álbuns de música eletrônica
Álbuns de 1959
Singles de Jean-Jacques Perrey
Singles de Henri Gruel